Cotton Center ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cotton Center (Arizona)
 Cotton Center (Kalifornien)
 Cotton Center (Texas)